Crepidospermum är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Crepidospermum ingår i familjen Burseraceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kinesträdordningen
Crepidospermum